La saison 1980-1981 du Championnat de RDA de football était la  du championnat de première division en RDA, la DDR-Oberliga. Les quatorze meilleurs clubs de RDA sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de DDR-Liga, la deuxième division est-allemande.

C'est le Berliner FC Dynamo, double tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition cette année, après avoir terminé en tête du classement final, avec 3 points d'avance sur le FC Carl Zeiss Jena et 5 sur le duo 1. FC Magdebourg-SG Dynamo Dresde. C'est le  de champion de RDA de l'histoire du club.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de RDA de football

Liens externes 
  Page complète sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de l'Est de football
RDA
1980 en Allemagne de l'Est
RDA
1981 en Allemagne de l'Est